Opus kan henvise til flere forskellige artikler:

 Opus – betegnelse for en kunstners samlede arbejder/værker
 Opus – titlen på en amerikansk avisstribe tegnet af Berkely Breathed
 Opus - er et lydformat udviklet af Xiph.Org Foundation og standardiseret af Internet Engineering Task Force (RFC 6716).
 Opus – navnet på et dansk behandlingstilbud til unge med debuterende psykose
 Opus (band) - band fra Østrig